Александр Ольгердович Орав (род. 25 января 1985, Рига) — российский актёр театра и кино.

Биография 
Орав Александр Ольгердович родился 25 января 1985 года, в Риге. В детстве Саша хотел заниматься музыкой, но его записали в театральный класс. Много лет он пел в хоре — солистом. Имеет профессиональный голос — тенор. После школы Александр один год отучился в СпбГАТИ на факультете театра кукол — по специальности актёр. Занимается тхэквондо, умеет играть на гитаре, фортепиано. Игра на гитаре ему пригодилась для роли Мишы Барышева, в сериале «Всегда говори „Всегда“». Также занимается танцами — классическими, бально-спортивными, степ, джаз. Хорошо знает русский, латышский, английский, итальянский и французский языки. Интересуется акцентами, речевой характерностью. Рост: 1.86 м, вес: 70 кг, размер одежды: 48, обуви: 43. Окончил ТИ им. Щукина, Х/р Ю. Н. Погребничко. Имеет навыки профессионального дубляжа. Женат. Есть дочь. Работает в Театре Около Дома Станиславского.

Творчество

Роли в театре 
 Учебные и дипломные работы
 «Сон в летнюю ночь» — Лизандр; Пигва — 2008

 Театр «Около дома Станиславского»
 «Старый, забытый…» (реж. Ю. Погребничко) — 2006
 «Муми-Тролль и комета» Т. Янссона — Снорк (реж. Е. Бабаева) — 2007
 «Конский хвост» С. Тосиро — Накагава (реж. А. Шендрик) — 2009
 «Про всех падающих» С. Беккета — Томми (реж. А. Левинский) — 2009
 «Пять авторов, четыре отрывка» В. Шекспира, А. Чехова, Л. де Веги, Дж. Осборна, Б. Шоу) (реж. М. Палатник) — 2009
 «Старший сын (3-я версия)» А. Вампилова — Курсант (реж. Ю. Погребничко) — 2009
 «Три мушкетёра» А. Дюма-отца — Бекингем (реж. Ю. Погребничко) — 2009
 «Три сестры» А. Чехова — Владимир Карлович Родэ (реж. Ю. Погребничко) — 2009
 «Странники и гусары» («Прогулки фраеров») — 2010

Роли в кино 
 2004 — Невестка — эпизод
 2005 — Верёвка из песка — студент
 2007 — Застава — телепродюсер
 2007 — Студия — Дмитрий
 2008 — Пассажирка — гардемарин Касаткин
 2009 — Всегда говори «Всегда»-5 — Миша Барышев
 2010 — Всегда говори «Всегда»-6 — Миша Барышев
 2010 — Дом образцового содержания — Кирилл Затевахин
 2007 — 2011 — Папины дочки — Виктор, парень Маши, военный (263 серия)
 2006 — 2010 — Счастливы вместе — Белозадов (296 серия «Букины дети»)
 2011 — Всегда говори «Всегда»-7 — Миша Барышев
 2012 — Всегда говори «Всегда»-8 — Миша Барышев
 2012 — Гром — Егор Алёхин, солдат
 2012 — Спартак — Жарков
 2013 — Петля времени — Костя Авдотьин
 2022 — Заключение — Пётр

Ссылки 
 - Голосование за Александра Орава на «Ruskino» 
 - Александр Орав на сайте театра «Около дома Станиславского» 
 - Биография Александра Орава 
 - Фото Александра Орава 

Актёры телевидения России